Barwich ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Barwich (1878–1955), deutscher Anarchosyndikalist
 Heinz Barwich (1911–1966), deutscher Kernphysiker
 Reinhold Barwich (20. Jahrhundert), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Barwig